Thérapie peut faire référence à :

 Une thérapie en médecine, méthode de prise en charge de maladie.
 Une psychothérapie, méthode de prise en charge en psychiatrie.
 Une thérapie de choc, ancienne dénomination pour la sismothérapie en psychiatrie.

Par analogie :

 Une thérapie de choc en économie, méthode politique.
 Therapie Taxi est un groupe de rock français.

Œuvres de fiction 

 Thérapie (Therapy), livre de David Lodge, publié en 1995 ;
 Thérapie (Therapy), huitième épisode de la saison 2 de Malcolm diffusé en 2000 ;
 Éros thérapie, film français de Danièle Dubroux sorti en 2004 ;
 En thérapie, série télévisée française d’Éric Toledano et Olivier Nakache, diffusée depuis 2021.